Sportclub Dynamo steht für folgende Sportclubs in der DDR:
 SC Dynamo Berlin, Sportclub der Sportvereinigung Dynamo in Berlin
 SC Dynamo Hoppegarten, Sportclub der Sportvereinigung Dynamo in Hoppegarten
 SC Dynamo Klingenthal, Wintersportclub der Sportvereinigung Dynamo in Klingenthal